Keyrol Figueroa, né le  à Tegucigalpa, est un footballeur honduro-américain qui joue au poste d'avant-centre au Liverpool FC.

Il est le fils de Maynor Figueroa.

Biographie 
Keyrol Figueroa est né à Tegucigalpa en Honduras, son père étant l'international hondurien et joueur de Premier League, Maynor Figueroa.

Carrière en club 
Suivant d'abord le parcours de son père, Keyrol Figueroa est passé par le centre de formation du FC Dallas — où il se lie notamment d'amitié avec l'international hondurien junior Nayrobi Vargas — il rejoint ensuite le Liverpool FC en moins de 12 ans.

Buteur régulier dans les équipes de jeunes, il joue avec les moins de 18 ans à partir de la saison 2021-22.

Carrière en sélection 

En  il est appelé par Gonzalo Segares avec les États-Unis pour prendre part au Championnat continental des moins de 17 ans.

Il est titulaire avec les Américains lors de la compétition, notamment pour la demi-finale remportée 2-0 contre le Canada, dont il marque le deuxième but.

Deuxième meilleur buteur, derrière seulement le mexicain Stephano Carrillo qui le dépasse en finale, il fait partie des révélations du tournois.

Palmarès

Références

Liens externes 
 

 
Joueur américain de soccer
Footballeur hondurien
Naissance en août 2006
Naissance à Tegucigalpa